

Lieux 

  est un village de Cumbria, en Angleterre.
 Dacre est un village du Yorkshire du Nord, en Angleterre.
 Dacre est un village de Nouvelle-Zélande.
 Dacre est une localité du canton de Bonnechere Valley, en Ontario au Canada.

Personnes 

 Baron Dacre est un titre de noblesse de la pairie d'Angleterre.
 Charlotte Dacre (1771/1772 – 1825) est une écrivaine britannique.
  (né en 1948) est un journaliste britannique.
 Dacre Montgomery (né en 1994) est un acteur australien.